Schabbach steht für:

 Thomas Schabbach (* 1966), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer
 einen fiktiven Ort in der Filmreihe Heimat